Adams Run ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Flüsse

 Adams Run (Ohio River), Fluss in Indiana
 Adams Run (Center Run), Fluss im Knox County, Ohio
 Adams Run (Scioto River), Fluss im Delaware County, Ohio
 Adams Run (Hollidays Reservoir), Fluss im Blair County, Pennsylvania
 Adams Run (Swatara Creek), Fluss im Schuylkill County, Pennsylvania
 Adams Run (Dunning Creek), Fluss im Bedford County, Pennsylvania
 Adams Run (Chapman Dam Reservoir), Fluss im Warren County, Pennsylvania
 Adams Run (Penny Creek), Fluss in South Carolina
 Adams Run (Lower Cove Run), Fluss in West Virginia
Orte

 Adams Run (South Carolina)